Сан Алфонсо има више значења:

 Сан Алфонсо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Алфонсо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Алфонсо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Алфонсо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Алфонсо (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Алфонсо (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Алфонсо (Акистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Алфонсо (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Алфонсо, Ла Пасадита (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Алфонсо (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Алфонсо (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Алфонсо (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Алфонсо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Алфонсо, Лас Кампанас (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Алфонсо (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Алфонсо (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Алфонсо, Лос Инхенијерос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Алфонсо (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Алфонсо (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Алфонсо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Алфонсо (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Алфонсо (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Алфонсо (Дземул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Алфонсо (Телчак Пуебло), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику